Il doppio del torneo di tennis Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Petr Pála che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Leoš Friedl 3-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Petr Pála (campioni)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (finale)

 Julian Knowle /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

International Raiffeisen Grand Prix 2004